Helmut Hopp ist der Name folgender Personen:

* Helmut Hopp (Bildhauer) (1908–~1944), deutscher Bildhauer 
 Helmut Hopp (Manager) (1924–2011), deutscher Manager
 Helmut Hopp (Sozialwissenschaftler) (* 1957), deutscher Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer